Пориклимен или Периклимен в древногръцката митология е името на:
 Син на Посейдон и Хлорида. Щял да бъде убит Амфиарай в похода на битката за Тива, но бил погълнат от земята преди това да се случи.
 Син на Нелей. Един от аргонавтите. Посейдон го дарява със способността да приема облика на различни животни. Убит е от Херакъл в Пилос (Овидий, Метаморфози XII, 556).

Древногръцки герои
Троянска война
Царе на Месения